Seznam novomašnikov Nadžupnije Slovenske Konjice

Konjiški novomašniki 1945-2015

Sklici

Viri 
 Ožinger Anton, Pajk Ivan, Konjiško ob 850-letnici pražupnije (1146–1996), Slovenske Konjice: Nadžupnijski urad, 1996. 

Seznam
Župnija Slovenske Konjice